Lipsett ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lipsett (!936–1986), kanadischer Filmregisseur
 Chris Lipsett (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Louis Lipsett (1874–1918), britischer General